San Piero puede referirse a:
 San Piero Patti, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia
 San Piero a Sieve, localidad italiana de la provincia de Florencia, región de Toscana
 San Pier Niceto, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia
 San Pier d'Isonzo, localidad y comune italiana de la provincia de Gorizia, región de Friuli-Venecia Julia